Manuel António Vasconcelos — político e jornalista, fundador do Açoriano Oriental
Manuel António de Vasconcelos — colecionador, taxidermista e zoólogo, um dos fundadores do Museu Carlos Machado
Manuel António de Vasconcelos (1907-1960) — engenheiro, pioneiro da arquitetura modernista

Desambiguações de antropônimos